Monchanin est un nom de famille et un pseudonyme.

Patronyme 

 Jules Monchanin (1895-1957), prêtre catholique, moine et ermite, français

Nom de plume 
 Monchanin, un des noms de plume de l'écrivain français Lucien Boisyvon (1886-1967), plus connu sous le pseudonyme de Jean Le Hallier

Nom de plume